NGC 5635 (другие обозначения — UGC 9283, MCG 5-34-49, ZWG 163.58, HARO 41, IRAS14263+2737, PGC 51706) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Волопас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 

 

5635
Волопас (созвездие)